Hani kan syfta på:

 Hanifolket – ett minoritetsfolk i Kina
 Hani (språk) – ett tibetoburmanskt språk
 Hani – en förkortningen av det kvinnliga namnet Hanna
 Hani (sångare) - en sydkoreansk sångare
 Hani (namn) – ett arabiskt manligt namn

Geografi

Turkiet 

 Hani (distriktshuvudort), Diyarbakır, 

Robotskapade Turkietförgreningar